Пёнтек () — польская фамилия и топоним. Переводится как пятница.

Фамилия 

Известные носители:
 Пёнтек, Кшиштоф (род. 1995) — польский футболист.
  (1913—1967) — польский футболист, отец Зеппа Пионтека.
  (род. 1974) — польский журналист и писатель-фантаст.
 Пёнтек, Томаш (род. 1975) — польский хоккеист и тренер.

Топоним 
 Пёнтек — сельская гмина в Польше.

См. также 
 Пионтек